Jonas Frögren (né le  à Falun en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Ludvika HC, il joue ses premiers matchs dans l'Elitserien en 1998 avec le Färjestads BK. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 1998 par les Maple Leafs de Toronto au huitième tour en deux-cent-sixième position. De 2008 à 2010, il évolue en Amérique du Nord dans la Ligue nationale de hockey avec les Maple Leafs et dans la Ligue américaine de hockey avec leur club ferme des Marlies de Toronto. Il remporte les championnats de Suède 2002, 2006, 2011 avec Färjestad et 2014 avec le Skellefteå AIK.

Carrière internationale
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| Färjestads BK|| Elitserien|| 22|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Färjestads BK || LEH|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1999-2000|| Bofors IK || Allsvenskan|| 43|| 2|| 7|| 9|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Färjestads BK|| Elitserien|| 49|| 3|| 0|| 3|| 10|| 16|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2001-2002|| Färjestads BK|| Elitserien|| 50|| 3|| 6|| 9|| 18|| 10|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2002-2003|| Färjestads BK|| Elitserien|| 50|| 1|| 7|| 8|| 48|| 14|| 0|| 0|| 0|| 16
|-
| 2003-2004|| Färjestads BK|| Elitserien|| 47|| 5|| 5|| 10|| 38|| 17|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
| 2004-2005|| Färjestads BK|| Elitserien|| 34|| 1|| 0|| 1|| 26|| 15|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2005-2006|| Färjestads BK|| Elitserien|| 46|| 3|| 3|| 6|| 84|| 17|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2006-2007|| Färjestads BK|| Elitserien|| 53|| 4|| 4|| 8|| 40|| 7|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2007-2008|| Färjestads BK|| Elitserien|| 47|| 0|| 1|| 1|| 38|| 12|| 0|| 1|| 1|| 12
|-
| 2008-2009|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 41|| 1|| 6|| 7|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Marlies de Toronto|| LAH|| -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010|| Marlies de Toronto||  LAH|| 56|| 3|| 8|| 11|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010 || Färjestads BK || TE || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011|| Färjestads BK|| Elitserien|| 43|| 0|| 2|| 2|| 53|| 14|| 0|| 3|| 3|| 8
|-
| 2011 || Färjestads BK || TE || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2011-2012 || Färjestads BK || Elitserien || 33|| 0|| 0|| 0|| 47|| 10|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| rowspan=2|2012-2013 || Dinamo Minsk || KHL || 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Atlant Mytichtchi || KHL || 25|| 0|| 2|| 2|| 28|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2013-2014 || Skellefteå AIK|| SHL || 50|| 3|| 7|| 10|| 30|| 13|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
|2014-2015|| Leksands IF || SHL ||53 || 0||1 ||1 ||57 ||7 ||1 || 2||3 || 10
|-
|2015-2016|| Leksands IF || Allsvenskan ||35 || 0||3 ||3 ||28 ||14 ||0 || 1||1 || 8
|-
|2016-2017|| Ludvika HC || Allsvenskan ||1 || 0||0 ||0 || 2 ||-|| -|| -|| -|| -

| 41|| 1|| 6|| 7|| 28|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

|1998 ||align="left"|Championnat d'Europe junior || 6|| 0|| 3|| 3||0 || ||align="left"|  Médaille d'or
|-
|2000 ||align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 0|| 2|| 2|| 6 ||+5||align="left"| Cinquième place
|-
|2008 ||align="left"|Championnat du monde || 9|| 0|| 3|| 3|| 8|| +7||align="left"| Quatrième place

Références

Naissance en août 1980
Naissance à Falun
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur du Färjestads BK
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du HK Dinamo Minsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur du Leksands IF
Joueur du BIK Karlskoga